Ałfimowo () – nazwa miejscowości w zachodniej Rosji

 Ałfimowo (obwód kałuski) – wieś w obwodzie kałuskim
 Ałfimowo (obwód moskiewski) – wieś w obwodzie moskiewskim
 Ałfimowo (obwód smoleński) – wieś w obwodzie smoleńskim